Jiří Prskavec ist der Name folgender Personen:
* Jiří Prskavec (Kanute, 1972) (* 1972), tschechischer Kanute
 Jiří Prskavec (Kanute, 1993) (* 1993), tschechischer Kanute